

Еллікотт — місто, штат Нью-Йорк
 Еллікотт — переписна місцевість, штат Колорадо